Velilla de Cinca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilella de Cinca / Velilla de Cinca, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Velilla de Cinca (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar